Horváth Lajos
 Horváth Lajos (1824–1911) jogász, politikus, Miskolc díszpolgára
 Horváth Lajos (1847–1912) szolgabíró, jogakadémiai tanár
 Horváth Lajos (1883–1960) zeneszerző
 Horváth Lajos (1914–1994) ornitológus
 Horváth Lajos (1924–2002) labdarúgó-játékvezető
 Horváth Lajos (1926–1999) tanácselnök, országgyűlési képviselő (1975–1990)
 Horváth Lajos (1933–2008) bemondó
 Horváth Lajos (1911–?) állatorvos
 Horváth Lajos (1937) gépészmérnök
 Horváth Lajos (1938–2019) labdarúgó (Videoton)
 Horváth Lajos (1938) költő
 Horváth Lajos (1940) a KÖZTI Ybl-díjas építésze
 Horváth Lajos (1941–2019) festő
 Horváth Lajos (1947) színész, rendező, fordító
 Horváth Lajos (1953) író
 Horváth Lajos (1957) politikus
 Horváth Lajos (1957) labdarúgó, edző
 Horváth Lajos operatőr

hasonló nevűek
 Horváth Endre Lajos (1827–1909) bencés szerzetes, római katolikus plébános, kanonok, városi képviselő, lapszerkesztő
 Horváth Lajos Ottó (1963) Jászai Mari-díjas színész
 Széll Horváth Lajos (1972) színész

Források